Лоуса́н ()

 Франсишку Лоусан — португальский политик и экономист.
 Витор Лоусан Рабаса Гашпар — португальский политик и экономист.